Вела́скес () — поширене іспанське прізвище.
Відомі особи з цим прізвищем:

Мистецкі діячі 
 Консуело Веласкес, мексиканський композитор, найбільш відомий піснею «Besame Mucho»
 Дієго Веласкес, іспанський художник
 Ектор Веласкес Морено, мексиканський архітектор
 Лорена Веласкес, мексиканська акторка
 Надін Веласкес, Пуерто-Рико американська акторка і модель
 Патрісія Веласкес, венесуельська акторка

Політики 
 Хав'єр Веласкес (р. 1960), прем'єр-міністр Перу
 Надя Веласкес, американський політик
 Рамон Хосе Веласкес, екс-президент Венесуели (1993—1994)
 Трейсі Веласкес, американський політик
 Хуана Карлоса Веласкес Ортега мексиканський політик

Релігійні діячі 
 Девід Андрес Альварес-Веласкес, єпископ єпархії Пуерто-Рико
 Родріго Аранго Веласкес (1925—2008), римо-католицький єпископ

Спортсмени 
 Віктор Веласкеса (н. 1976), сальвадорський футболіст
 Вілмер Веласкес, гондураський футболіст
 Гваделупе Веласкес (1923—1959) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Каїн Веласкес (н. 1982), мексиканський боєць змішаних бойових мистецтв
 Карлос Веласкес (н. 1984), пуерториканський боксер
 Карлос Веласкес (н. 1984), мексиканський футболіст
 Карлос Веласкес (1948—2000), пуерториканський бейсболіст
 Клаудіо Веласкес (н. 1986), аргентинський футболіст
 Мануель Веласкес (1943—2016) — іспанський футболіст
 Рубен Веласкес (н. 1975), колумбійський футболіст
 Флор Веласкес (н. 1984), венесуельський дзюдоїста
 Фредді Веласкес, домініканський бейсболіст
 Хорхе Веласкес (н. 1946), американський жокей
 Хосе Веласкес (н. 1990), венесуельський футболіст
 Хосе Веласкес (н. 1952), перуанський футболіст

Інші 
 Вальдемар Веласкеса, президент Ферма праці Організаційний комітет, AFL-CIO
 Дієго Веласкес де Куельяр, іспанський конкістадор, завойвник Куби
 Дієго Веласкес Тлакоцін, маріонетковий правитель імперії ацтеків (1525—1526)
 Фідель Веласкес Санчес, мексиканських профспілкового лідера
 Хосе Веласкес (дослідник) (1717—1785), іспанський дослідник
 Ліззі Веласкес (нар. 1989 р.), блогер, письменниця, оратор, носій рідкісної хвороби.

Іспанські прізвища